UPC est un sigle qui peut désigner notamment :

Universal Product Code, traduit en français par code universel des produits
 l'Unified Parallel C, langage de programmation parallèle
 l'Unified Patent Court, la juridiction unifiée du brevet en Europe.

 des partis politiques :
 l'Union des populations du Cameroun, parti politique camerounais des années 1950 et 1960
 l'Union du peuple corse, parti politique corse
 l'Union des patriotes congolais, mouvement rebelle de république démocratique du Congo au début des années 2000
 l'Union pour le progrès et le changement, parti politique du Burkina Faso dirigé par Zéphirin Diabré
 l'Unité pour la paix en Centrafrique, mouvement politico-militaire issu de la Seleka

 des universités :
 l'Université polytechnique de Catalogne (Universitat Politècnica de Catalunya), université de sciences de l'ingénieur, à Barcelone
 l'université populaire de Caen
 l'université protestante du Congo
 l'université populaire et citoyenne (Paris, Roubaix, Puy-de-Dôme, etc.)
 (UPC) United Pan-Europe Communications, (anciennement ) câblo-opérateur paneuropéen filiale de Liberty Global
Union des Producteurs de Cinéma

Notes et références